Lurago puede referirse a:

 Lurago d'Erba. localidad y comuna de la provincia de Como, región de Lombardía, Italia.
 Lurago Marinone, localidad y comuna de la provincia de Como, región de Lombardía, Italia.